Holfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Holfelder (1903–1968), österreichisch-deutscher Pädagoge und leitender Beamter im Reichserziehungsministerium
 Antonia Holfelder (* 1971), deutsche Schauspielerin 
 Cornelia Holfelder-von der Tann, deutsche Übersetzerin
 Emil Holfelder (1877–1956), deutscher Fabrikant
 Georg Holfelder (* 1929), deutscher Orthopäde und Standespolitiker

 Judith Holfelder (* 1976), deutsche Musikerin und Lyrikerin, siehe Judith Holofernes
 Karl Holfelder (1790–1861), preußischer Generalleutnant
 Moritz Holfelder (* 1958), deutscher Kulturjournalist
 Otto Holfelder (1902–1980), deutscher Maschinenbauer und Motorenkundler

 Raphael Holfelder (* 1984), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Holfeld
 Hollfelder